Montejicar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montejicar (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Montejícar, kommun, Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar